Leyding ist Familienname folgender Personen:
  
 Georg Dietrich Leyding (1664–1710), deutscher Komponist und Vertreter der norddeutschen Orgelschule
 Hans Leyding (1913–1986), deutscher Politiker der SPD und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Johann Dieterich Leyding (1721–1781), deutscher Fabeldichter, Lyriker und Publizist
 John Leyding (1909–1998), deutscher Politiker der SPD und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

Siehe auch:
 Leiding